«Горо́дня» — станція, що проєктувалася у 2000-х роках в складі другої черги Лівобережної лінії Київського метрополітену. Мала бути розташована між станціями «» і «». Проєктом передбачалося розташуваня станції на південному сході від залізничного зупинного пункту Троєщина (до вересня 2009 року — Городня).

Проєктний термін спорудження дільниці другої черги Лівобережної лінії від станції «» до станції «» зі службовою з'єднувальною гілкою на Святошинсько-Броварську лінію згідно з проєктною документацією мав складати 44 місяці (загалом лінія від станції «» до станції «» — 113 місяців), але не пізніше 2020 року.

Проєктна конструкція 
Станція «Городня» мала бути розміщена вздовж залізничної колії поблизу зупинного пункту «Троєщина». З боку Русанівських садів — навпроти ліній 13—16.

За своєю конструктивною схемою станція повинна була стати новою для Києва. Острівну платформу станції довжиною 126 м було запропоновано сполучити ескалаторами на підйом і сходами на спуск з двома напівпідземними вестибюлями. Крім того, на станції планувалося встановити два ліфти для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. З вестибюлів на поверхню проєктом заплановано влаштування порталів з пандусами і сходами. Вестибюлі повинні мати виходи в бік Русанівських садів та заділи перспективних виходів на протилежну сторону залізниці. Над платформою пропонувалося влаштувати перекриття з легких ферм з накриттям з профнастилу та світлопрозорих матеріалів для захисту станції від атмосферних опадів.

Перегін від станції «Проспект Ватутіна» до станції «Городня» за проєктом повинен мати довжину 2434 м. Від станції «Проспект Ватутіна» до залізничного насипу — наземний, критий. На перегоні передбачалося спорудження протипожежної платформи з евакуаційними виходами, а також підземної ділянки відгалуження на Подільсько-Вигурівську лінію до станції «». Перед залізницею лінія метро мала переходити в підземну, мілкого закладення і до станції «Городня» пролягати вздовж залізничних колій. Перед станцією «Городня» перегін мілкого закладення за проектом переходить в криту наземну конструкцію вздовж залізничного насипу.

Перегін від станції «Городня» до станції «Дніпровська» — довжиною 1695 м. Лінія була запроектована вздовж насипу залізниці з розміщенням колій метро в двох рівнях. Ліва колія повинна бути розташована під правою у загальній критій конструкції перегону, що захищала б від опадів. Перед станцією «Дніпровська» лінія метро за проєктом переходила в підземну, дворівневу тунельного типу, мілкого закладення.

Актуальний стан 
Станом на 2020 рік спорудження лінії не розпочиналося і немає відомостей про терміни її побудови.

Див. також 
 Список станцій Київського метрополітену

Посилання 

 Інформація про лінію на офіційному сайті Київського метрополітену (станом на 2012 рік)
 Перспективи розвитку на офіційному сайті Київського метрополітену (станом на 2012 рік)
 Схема розвитку Київського метрополітену до 2020 року (станом на 2012 рік) 
 Розпорядження Київської міської держадміністрації від 23 червня 2009 року № 704 «Про затвердження проекту I черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина — Осокорки від вулиці Милославської до станції метрополітену „Лівобережна“ з електродепо „Троєщина“ в Деснянському і Дніпровському районах м. Києва» 
 Проект будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина-Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» в м. Києві. Розгляд на містобудівній раді Київголовархітектури, 16 травня 2007 року  
 Проєкт будівництва першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина-Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо «Троєщина» в м. Києві. Розгляд на секції містобудівної ради Київголовархітектури, 2007-08-02 
 Тендерна документація на будівництво першої черги Лівобережної лінії метрополітену «Троєщина-Осокорки» від вулиці Милославської до станції метрополітену «Лівобережна» з електродепо "Троєщина ", 11 листопада 2009. Копія: Частина перша, частина друга, частина третя.  
 На будівництво Лівобережної лінії метро претендують дві компанії // Українська правда. — 2009-12-30. 
 Шевченко О. Будівництво столичного метрополітену довірили «Київміськбуду» // Комсомольська правда. Україна. — 2010-02-19  

Станції Київського метрополітену, які заплановано або будуються
Лівобережна лінія метрополітену